Okręty austro-węgierskie o nazwie SMS „Triglav”:
 SMS „Triglav” – niszczyciel typu Tátra z początku XX wieku. Zwodowany w 1913 roku, zatopiony w 1915 roku
 SMS „Triglav” – niszczyciel typu Tátra z okresu I wojny światowej. Zwodowany w 1917 roku, w 1920 roku został przekazany Włochom, służył pod nazwą „Grado”. Skreślony z listy floty w 1937 roku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów